Wahlkreis 29 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 29
 Landtagswahlkreis 29
 Reichstagswahlkreis 29